Thoriumiodid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen zwischen Thorium und Iod:

 Thorium(II)-iodid, ThI2
 Thorium(III)-iodid, ThI3
 Thorium(IV)-iodid, ThI4